Anabel Medina Garrigues e Virginia Ruano Pascual erano le detentrici del titolo.

La Garrigues ha fatto coppia con Liezel Huber e la Pascual con Meghann Shaughnessy.

Serena Williams e Venus Williams hanno battuto in finale Květa Peschke e Katarina Srebotnik 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Serena Williams /  Venus Williams (campionesse)
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez  (semifinale)
 Liezel Huber /  Anabel Medina Garrigues  (semifinale)
 Nadia Petrova /  Samantha Stosur (Terzo turno, ritirate)
 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (quarti di finale)
 Cara Black /  Elena Vesnina (Terzo turno)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Alisa Klejbanova /  Francesca Schiavone (secondo turno)

 Bethanie Mattek-Sands /  Yan Zi (terzo turno)
 Chan Yung-jan /  Zheng Jie (terzo turno)
 Marija Kirilenko /  Agnieszka Radwańska (quarti di finale) 
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (finale)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Terzo turno)
 Vera Duševina /  Ekaterina Makarova (secondo turno)
 Ol'ga Govorcova /  Alla Kudrjavceva (Terzo turno)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (Terzo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard
  Stéphanie Cohen-Aloro /  Pauline Parmentier
  Kristina Mladenovic /  Selima Sfar
  Irena Pavlović /  Laura Thorpe
  Séverine Brémond Beltrame /  Youlia Fedossova
  Sophie Lefèvre /  Aurélie Védy
  Claire Feuerstein /  Stéphanie Foretz Gacon
  Mathilde Johansson /  Camille Pin

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2010